

Codici 
 adt – codice ISO 639-3 della lingua adnyamathanha

Geologia 
 ADT – Arenarie di Castiglione dei Genovesi – in provincia di Salerno – sintema stratigrafico della Campania

Informatica
 Abstract Data Type, tipo di dato astratto
 Android Development Tools, plugin per Eclipse per lo sviluppo di applicazioni Android

Sanità
 ADT – Accettazione/Dimissione/Trasferimento, si riferisce alle operazioni di gestione del paziente all'interno del sistema ospedaliero. Nelle aziende ospedaliere che si stanno dotando di sistemi informatici all'avanguardia, l'ADT viene gestito tramite un HIS (Hospital Information System)